Willingen ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Willingen (Upland), Gemeinde im Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen und Austragungsort von Skispringen auf der Mühlenkopfschanze
 Willingen (Westerwald), Gemeinde im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Oberwillingen und Niederwillingen, zwei Ortsteile der Stadt Stadtilm in Thüringen
 Willingen, Teil des Ortsteils Meinern der Stadt Soltau, Niedersachsen

in Frankreich:
 deutscher Name der lothringischen Gemeinde Villing 

Siehe auch:
 Willinger Berg
 Villingen